Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pope () :
 Comté de Pope, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 Comté de Pope, situé dans l'État de l'Illinois ;
 Comté de Pope, situé dans l'État du Minnesota.